Il doppio del torneo di tennis Shelbourne Irish Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jasper Smit e Martijn van Haasteren che hanno battuto in finale Colin Fleming e Jamie Murray 6-3, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

 Jean-François Bachelot /  Nicolas Tourte (semifinali)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (Campioni)

 Colin Fleming /  Jamie Murray (finale)
 Jacob Adaktusson /  Jonathan Marray (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shelbourne Irish Open 2006